Солдаткин — фамилия. Имеет женский род Солдаткина. Известные носители:

 Солдаткин, Александр Александрович (род. 1988) — актёр Театра Романа Виктюка, киноактер.
 Солдаткин, Василий Иванович (род. 1957) — первый вице-президент Московского технологического института «ВТУ», кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор.
 Солдаткин, Дмитрий Фёдорович — депутат ГД РФ.
 Солдаткин, Пётр Илларионович (1824—1885) — русский художник.